Сейлинг — фамилия. Известные носители:
 Сейлинг, Генри (1872—?) — американский перетягиватель каната, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года. 
 Сейлинг, Уильям (1864—1951) — американский серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904 года.